Vujanović ist ein südwestslawischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:
 Filip Vujanović (* 1954), montenegrinischer Politiker
 Radovan Vujanović (* 1982), serbischer Fußballspieler